Антонов Микола Іванович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Микола Йосипович — радянський діяч органів держбезпеки
 Антонов Микола Панасович — радянський партійний діяч